Маралихинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Маралихинский сельсовет — в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Маралихинский сельсовет — в Чарышском районе Алтайского края.